Svin kan syfta på:

 Svindjur (Suidae) – en familj i ordningen partåiga hovdjur, omfattande svin (Sus), hjortsvin (Babyrousa), penselsvin och busksvin (Potamochoerus), vårtsvin (Phacochoerus) och skogssvin (Hylochoerus)
 Svin (Sus) – ett släkte av däggdjur som ingår i familjen svindjur
 Vildsvin (Sus scrofa) – en art i släktet svin
 Gris (Sus domestica) –  en domesticerad underart till vildsvin
 Svin eller gris är en synonym för en obehaglig och/eller osympatisk person.